UNESCO (eng.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; hrv.: Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu) specijalizirana je organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda, utemeljena 1945. godine. Glavni cilj je doprinos miru i sigurnosti promovirajući suradnju među narodima na područjima obrazovanja, znanosti i kulture u cilju unapređenja općeg poštovanja pravde, vladavine zakona, ljudskih prava i temeljnih sloboda. (Članak 1. Statuta UNESCO-a).

Programi i projekti 
UNESCO broji 194 države članice. Sjedište organizacije je u Parizu, s više od 50 regionalnih ureda, institucija i centara diljem svijeta. 

UNESCO provodi svoje akcije putem 5 glavnih programa:
 obrazovanje, 
 prirodne i društvene znanosti, 
 sociologija, 
 kultura i 
 komunikacija s informatikom. 

Projekti sponzorirani od UNESCO-a uključuju opismenjavanje, programe tehničke naobrazbe, obuke učiteljskog kadra, međunarodne znanstvene programe, regionalne i kulturne projekte povijesti, promoviranje kulturoloških različitosti, međunarodne projekte zaštite svjetskog kulturnog i prirodnog naslijeđa, ljudskih prava, te pokušaja prevladavanja jaza između digitalno razvijenih i nerazvijenih zemalja.

Glavna skupština UNESCO-a 2001. godine usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti. Deklaracija je radi pomoći državama "da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije".

Ravnatelji UNESCO-a 

 Julian Huxley, Velika Britanija (1946. – 1948.)
 Jaime Torres Bodet, Meksiko (1948. – 1952.)
 John Wilkinson Taylor, SAD (1952. – 1953.)
 Luther Evans, SAD (1953. – 1958.)
 Vittotino Veronese, Italija (1958. – 1961.)
 René Maheu, Francuska (1961. – 1974.)
 Amadou-Mahtar M'Bow, Senegal (1974. – 1987.)
 Federico Mayor, Španjolska (1987. – 1999.)
 Koïchiro Matsuura, Japan (1999. – 2009.)
 Irina Bokova, Bugarska (2009. – 2017.)
 Audrey Azoulay, Francuska (2017. – danas)

Glavne konferencije UNESCO-a 
Popis glavnih konferencija UNESCO-a:

Povezani članci
 UNESCO-ova Svjetska baština

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službene stranice UNESO-a
 Službeni UNESCO o Hrvatskoj

Međunarodne organizacije
Ujedinjeni narodi